Кабай:
 Кабай, Йоан — французский футболист.
 Кабай — псевдоним китайского переводчика с казахского Ха Хунаджана.